Чемпионат Люксембурга по футболу 1919/1920 — 10-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1919/1920
Люксембург
Люксембург
1919 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1920 году